Princesse Élisabeth du Royaume-Uni (1770-1840), fille du roi Georges III
Elizabeth, reine consort du Royaume-Uni (née Elizabeth Bowes-Lyon) (1900–2002)
Élisabeth II, reine du Royaume-Uni (née 1926)

Homonymie dynastique